Парк, Джеймс:
  (1782—1868) — британский адвокат и судья.
 Парк, Джеймс (род. 1976) — американский бейсболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.
 Парк, Джеймс Сесил (1881—1946) — ирландский и британский регбист и теннисист, победитель турниров Большого шлема.